Нахема, или Наама () — демоническое существо в иудейской мифологии, ангел проституции; восходит к образу библейской Ноемы.

Более подробно демоница описана в каббалистической книге «Зогар» как мать демонов-шедим, подруга Асмодея и соблазнительница ангелов. По содержанию иногда сливалась с образом Лилит (в качестве одной из жён Адама). Впоследствии была осознана как одна (10-я) из клипот, аналогичный обратной стороне Шхины. Нахема изображалась в виде огненной женщины или обнажённой женщины с крыльями летучей мыши.

Влияние на современную культуру 
 Naamah являлась главным отрицательным героем в сериале Dragons in our Midst.
Nehëmah - французская блэк-метал группа.
 Naamah — польская прогрессив рок/хэви-метал группа.
 «Invocation of Naamah» и «Dark Princess Naamah» — песни шведской симфо-метал группы Therion.
 Nahemah — испанская прогрессив дэт-метал группа.
 В ролевой игре Changeling: the Lost, предательница, называющая себя Наамой, упоминалась как Королева Осеннего Двора Майами.
 Нахема — российская блэк-метал/готик-метал группа.

Примечания

См. также 
 Нахема (Naxema) — один из псевдонимов «Одесской Барби» Валерии Лукьяновой.

Ссылки 
 Нахема — королева вампиров

Демоны в иудаизме
Каббала